Тарасики — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Тарасики — деревня в Борисовском районе Минской области.

Россия 
 Тарасики — посёлок в Почепском районе Брянской области.